Lammersdorf ist der Name von

Orten:
 Lammersdorf, Ortsteil von Simmerath im Kreis Aachen
 Dohm-Lammersdorf, Ortsgemeinde im Landkreis Vulkaneifel
 Lammersdorf (Gemeinde Millstatt am See), Dorf am Millstätter Berg / Kärnten / Österreich
 Lammersdorfer Hütte, Almhütte bei Millstatt, Kärnten

Personen
 Johann Anton Lammersdorf (auch: Lammersdorff) (1758–1822), deutscher Mediziner, Vorsitzender der Naturhistorischen Gesellschaft Hannover
 Ludwig Christian Konrad Lammersdorf († 1791), deutscher Geburtshelfer, Chirurg und Lehrer

siehe auch: 
 Lamersdorf
 Lammersdorff